Amadeu Llopart i Ros, també conegut com a Estanislau Maria Llopart, ermità i monjo de Montserrat
 Amadeu Llopart i Vilalta, arquitecte català